Flor de lobo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Paeonia broteri; o
 el nombre común de la planta Papaver rhoeas.